Guido di Chatillon
Guido I di Blois-Châtillon
Guido II di Blois-Châtillon